Beheim-Schwarzbach ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Beheim-Schwarzbach (1900–1985), deutscher Schriftsteller
 Max Beheim-Schwarzbach (1839–1910), deutscher Schriftsteller und Historiker